Scheckenmühle ist Name folgender Orte und Ortsteile:

In Bayern:
 Scheckenmühle (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach
 Scheckenmühle (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim (Mittelfranken) im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Scheckenmühle (Ochsenfurt), Stadtteil der Stadt Ochsenfurt im Landkreis Würzburg